Bankerot kan henvise til:

 Bankerot – dansk lovsprog sjældent brugt udtryk for en stats konkurs eller fallit
 Bankerot (film) – dansk kortfilm fra 1912
 Bankerot (film fra 1918) – amerikansk stumfilm fra 1918
 Bankerot (tv-serie) – dansk tv-serie produceret af Danmarks Radio